Джайлс Инграм Мэтти (; род. 11 ноября 1987) — британо-австралийский актёр, наиболее известный по ролям Клода Крейна в сериале HBO «Настоящая кровь», Морфея/Гидеона в сериале ABC «Однажды в сказке» и Джордана Рида в сериале FOX «24 часа: Проживи ещё один день».

Ранняя жизнь и образование 
Джайлс Мэтти родился в Австралии, в семье британца и австралийки. Он переехал в Лондон вместе со своей семьёй в возрасте 2 лет. У него есть младшая сестра Арабелла. Он заинтересовался актёрством будучи подростком и в конечном итоге переехал в Нью-Йорк. В США он окончил двухгодичную программу консерватории в Институте театра и кино Ли Страсберга.

Карьера 
Первая актёрская работа Мэтти была в сериале «Хорошая жена» в 2011 году. В 2012 году его взяли на роль Клода Крейна в сериале HBO «Настоящая кровь». Мэтти появился в девяти эпизодах с 2012 по 2013 гг. У него также была вспомогательная роль главного дизайнера Apple Джонатана Айва в фильме «Джобс: Империя соблазна», а также главная роль в независимом фильме 2014 года «Бульвар» вместе с Робином Уильямсом. В 2014 году его взяли на роль аналитика разведки ЦРУ Джордана Рида в мини-сериале FOX «24 часа: Проживи ещё один день».

Он также появился в драматическом сериале CBS «Морская полиция: Спецотдел», исполнив роль Дэниела Бадда, молодого человека, который является лидером террористической группировки, «Calling». Мэтти перестал исполнять эту роль, когда его персонаж умер в премьерном эпизоде 13 сезона, когда Бадду выстрелил в голову спецагент Энтони Диноззо в исполнении Майкла Уэзерли. Он получил повторяющуюся роль в шестом сезоне фэнтезийного драматического сериала «Однажды в сказке», сыграв повзрослевшую версию новорождённого сына Белль и Рупельштильцхена, Гидеона.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Актёры телевидения Великобритании
Киноактёры Великобритании
Актёры телевидения Австралии
Киноактёры Австралии